Vorbeter steht für:
 Chasan (Kantor), der Vorbeter in einer Synagoge oder einer jüdischen Gemeinde
 Imam, als Vorbeter beim Ritualgebet im Islam
 Kantor, im Christentum als Vorbeter im gemeinsamen Gebet, insbesondere in der früheren römisch-katholischen Gemeinschaftsmesse